Horvátország
Lokvica falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Koszovó
Lokvica falu Prizren községben, a Prizreni körzetben

Macedónia
Lokvica falu Makedonski Brod községben, a Délnyugati körzetben

Szlovénia
Lokvica falu Miren-Kostanjevica községben, Goriška régióban